2010: Odyseja kosmiczna – druga powieść Arthura C. Clarke'a z cyklu Odyseja kosmiczna
 2010: Odyseja kosmiczna – film w reżyserii Petera Hyamsa